Монгольское землетрясение — землетрясение, произошедшее 9 декабря 1761г. в Северо-Западной Монголии. Эпицентр располагался на восточных склонах Монгольского Алтая, в пределах крупного разлома Ар-Хутел. Магнитуда составила 8,3, а интенсивность достигла 11 баллов. По другим данным эпицентр находился севернее в районе Алтая на территории России и магнитуда составила 7,7. 

Землетрясение ощущалось в Семипалатинске, Бийске, Барнауле, Красноярске. Сохранились рапорты из крепостей, охранявших границу.

Рапорт Диринга, из Янышева, 1-го декабря 1761:Завод Колыванский, от полковника Васильева: Усть-Каменогорск, от майора Поливанова:

Примечания 

Землетрясения в России
Землетрясения в Монголии